Stylist steht für:

 allgemein diverse Kreativberufe, siehe Styling
 Stilberater, ein Modeberuf, siehe Farb- und Stilberatung
 in Österreich speziell der Beruf Friseur und Perückenmacher

Weiteres:
 Stylist (Zeitschrift), ein britisches Mode-Magazin

Siehe auch:
 Designer